Hotzenplotz steht für:
 eine Stadt in Mährisch-Schlesien, siehe Osoblaha
 einen Nebenfluss der  Oder in Polen (Schlesien) und Tschechien, siehe Osobłoga 
 Räuber Hotzenplotz, die Titelgestalt mehrerer Kinderbücher Otfried Preußlers